

Famiglie 
 Martignoni – nobile famiglia di antiche origini longobarde presente in provincia di Varese

Persone 
 Arnold Martignoni – hockeista svizzero su ghiaccio
 Alfonsina Storni Martignoni – poetessa, drammaturga e giornalista argentina
 Brenno Martignoni Polti – politico, avvocato e notaio svizzero
 Bruno Martignoni – calciatore svizzero
 Luigi Martignoni – patriota e militare italiano